Kishinouyea är ett släkte av nässeldjur. Kishinouyea ingår i familjen Kishinouyeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bägarmaneter
Kishinouyea